Stortorget kan syfta på:

 Stortorget, Gävle – ett torg i Gävle
 Stortorget i Göteborg, se Gustaf Adolfs torg, Göteborg
 Stortorget, Helsingborg – ett torg i Helsingborg
 Stortorget, Kalmar – ett torg i Kalmar
 Stortorget, Karlskrona – ett torg i Karlskrona
 Stora torget, Karlstad – ett torg i Karlstad
 Stortorget, Lund – ett torg i Lund
 Stortorget, Malmö – ett torg i Malmö
 Stortorget, Norrköping – ett torg i Norrköping
 Stortorget, Skara – ett torg i Skara
 Stortorget, Stockholm – ett torg i Gamla stan i Stockholm
 Stortorget, Södertälje – ett torg i Södertälje
 Stortorget, Sölvesborg – ett torg i Sölvesborg
 Stortorget, Vetlanda – ett torg i Vetlanda
 Stortorget, Växjö – ett torg i Växjö
 Stortorget, Ystad – ett torg i Ystad
 Stortorget, Örebro – ett torg i Örebro
 Stortorget, Östersund – ett torg i Östersund

Se även
Stora torget
Gamla Stortorget